Masterminds (1997), een Amerikaanse film onder regie van Roger Christian
Masterminds (2016), een Amerikaanse film onder regie van Jared Hess